Club Atlético Sarmiento hace referencia a varios artículos:

Instituciones deportivas en Argentina
 Club Atlético Sarmiento (La Banda), provincia de Santiago del Estero (f. 1906)
 Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento, de Leones, Córdoba (f. 1906)
 Club Atlético Sarmiento (Resistencia), provincia del Chaco (f. 1910)
 Club Atlético Sarmiento (Junín), provincia de Buenos Aires (f. 1911)
 Club Atlético Sarmiento (San Fernando del Valle de Catamarca), provincia de Catamarca (f. 1912)
 Club Atlético Sarmiento (Crespo), provincia de Entre Rios (f. 1939)
 Club Sarmiento (Pigüé), provincia de Buenos Aires (f. 1912)